Villelongue ist der Name mehrerer südfranzösischer Gemeinden:

 Villelongue im Département Hautes-Pyrénées
 Villelongue-d’Aude im Département Aude
 Villelongue-de-la-Salanque im Département Pyrénées-Orientales
 Villelongue-dels-Monts im Département Pyrénées-Orientales